El Torneo Federal B 2017, fue la quinta y última temporada del certamen, perteneciente a la cuarta categoría para los equipos de fútbol de los clubes indirectamente afiliados a la AFA.

Comenzó el 7 de julio y finalizó el 22 de diciembre.

Los descendidos del Federal A que participaron son General Belgrano (SR), Concepción FC y Sol de América, mientras que del Federal C ascendieron un total de 16 equipos. Además, con motivo de la regionalización de la categoría, se sumaron 35 invitados por mérito deportivo.

La competición otorgó cuatro ascensos al Torneo Federal A, mientras que hubo 16 descensos al Torneo Federal C

Ascensos y descensos 
 Equipos salientes

 Equipos entrantes' Invitaciones 
Con motivo de la regionalización del torneo, el Consejo Federal'' decidió invitar a 40 equipos, de los cuales aceptaron 35.

Aceptadas

Declinadas

Renuncias 
Cuatro equipos renunciaron a sus plazas, descendiendo automáticamente de categoría.

Formato

Etapa clasificatoria

Primera fase 
Se dividió a los 160 equipos participantes en ocho regiones determinadas geográficamente: región norte (para equipos de Jujuy, Salta y Tucumán), región litoral norte (Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa), región litoral sur (Santa Fe y Entre Ríos), región centro (Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba), región cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis), región pampeana norte (Buenos Aires este y norte), región pampeana sur (La Pampa y Buenos Aires sur y centro) y región sur (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). A su vez, cada región fue subdividida en dos o tres zonas con el mismo criterio, determinando así un total de 15 de 10 equipos y 2 de 5. Los integrantes de cada zona de 10 se enfrentan entre sí a dos rondas por el sistema de todos contra todos, mientras que los de las zonas de 5 lo hacen a tres rondas. Los dos primeros de las zonas A y B de la región patagónica clasificarán a la Segunda fase, determinando 4 clasificados. Los dos primeros de la zona C de la región patagónica y ambas zonas de las regiones restantes clasificarán a la Etapa final, determinando 30 clasificados.

Segunda fase 
Estará integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Primera Fase de las zonas A y B de la Región Patagónica. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1° de la Zona A vs. 2° de la Zona B y 1° de la Zona B vs 2° de la Zona A, actuando de local en el primer partido los clubes que se ubicaron en el segundo lugar. Los dos (2) clubes ganadores clasifican a la Etapa Final.

Etapa final 
Los clasificados disputaron la Primera fase de la Etapa final a eliminación directa, a ida y vuelta, dentro de cada región, de la siguiente manera: 1.º Zona A vs. 2.º Zona B y 2.º Zona A vs. 1.º Zona B, definiendo ambos punteros como locales. En el caso de la Región patagónica, será 1.º Zona C vs. peor clasificado Segunda fase y 2.º Zona C vs. mejor clasificado Segunda fase. Los dos ganadores de cada cruce se enfrentarán entre sí en la Segunda fase, definiendo de local quien obtuvo mayor puntaje en la Primera fase dentro de su zona, para determinar un finalista por región. Todos los ganadores se enfrentarán en la Tercera fase, o finales interregionales, con los cruces organizados geográficamente y con el mismo formato. Los cuatro vencedores obtendrán el ascenso al Torneo Federal A 2018-19.

Régimen de descenso 
El equipo peor colocado en cada zona de 10 y el peor colista de las zonas de 5 descendieron al Torneo Federal C 2018, lo que determinó dieciséis descensos.

Clasificación a la Copa Argentina 2017-18 
Los 16 equipos que participaron de la Tercera fase de la etapa final disputaron el Grupo B de la Fase preliminar regional de la Copa Argentina 2017-18.

Equipos participantes

Distribución geográfica

Etapa clasificatoria

Primera fase

Región Patagónica

Zona A

Tabla de posiciones

Resultados

Zona B

Tabla de posiciones

Resultados

Tabla de descenso zonas de 5 equipos

Zona C

Tabla de posiciones

Resultados

Región Pampeana Sur

Zona A

Tabla de posiciones

Resultados

Zona B

Tabla de posiciones

Resultados

Región Pampeana Norte

Zona A

Tabla de posiciones

Resultados

Zona B

Tabla de posiciones

Resultados

Región Centro

Zona A

Tabla de posiciones

Resultados

Zona B

Tabla de posiciones

Resultados

Región Cuyo

Zona A

Tabla de posiciones

Resultados

Zona B

Tabla de posiciones

Resultados

Región Norte

Zona A

Tabla de posiciones

Resultados

Zona B

Tabla de posiciones

Resultados

Región Litoral Norte

Zona A

Tabla de posiciones

Resultados

Zona B

Tabla de posiciones

Resultados

Región Litoral Sur

Zona A

Tabla de posiciones

Resultados

Zona B

Tabla de posiciones

Resultados

Segunda fase

Enfrentamientos

Resultados

Etapa final

Segunda a Cuarta fase

Segunda fase

Primer ascenso 
 Enfrentamientos

 Resultados

Segundo ascenso 
 Enfrentamientos

 Resultados

Tercer ascenso 
 Enfrentamientos

 Resultados

Cuarto ascenso 
 Enfrentamientos

 Resultados

Tercera fase

Primer ascenso 
 Enfrentamientos

 Resultados

Segundo ascenso 
 Enfrentamientos

 Resultados

Tercer ascenso 
 Enfrentamientos

 Resultados

Cuarto ascenso 
 Enfrentamientos

 Resultados

Cuarta fase

Primer ascenso 
 Enfrentamiento

 Resultados

Segundo ascenso 
 Enfrentamiento

 Resultados

Tercer ascenso 
 Enfrentamiento

 Resultados

Cuarto ascenso 
 Enfrentamiento

 Resultados

Goleadores

Véase también 
 Anexo:Clubes indirectamente afiliados a la AFA
 Copa Argentina 2016/17
 Campeonato de Primera División 2017/18
 Campeonato de Primera B Nacional 2017/18
 Campeonato de Primera B 2017/18
 Torneo Federal A 2017/18
 Campeonato de Primera C 2017/18
 Campeonato de Primera D 2017/18
 Torneo Federal C 2018

Notas y referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de AFA
 Ascenso del Interior
 Interior Futbolero
 Promiedos
 Solo Ascenso
 Torneos Argentinos

2017
Fútbol en Argentina en 2017